Akara je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:
 Acarichthys Eigenmann, 1912 – monotypický rod
 Acarichthys heckelii – akara Heckelova
 Aequidens Eigenmann & Bray, 1894 
 Aequidens tetramerus – akara sedlová
 Andinoacara Musilová, Říčan & Novák, 2009 
 Andinoacara pulcher – akara modrá
 Bujurquina Kullander, 1986 
 Bujurquina mariae – akara tlamovcová
 Cichlasoma Swainson, 1839 
 Cichlasoma portalegrense – akara pruhovaná
 Cleithracara Kullander & Nijssen, 1989 – monotypický rod
 Cleithracara maronii – akara hnědá
 Krobia Kullander & Nijssen, 1989 
 Krobia guianensis – akara delfínová
 Laetacara Kullander, 1986
 Laetacara dorsigera – akara zlatá

gastronomie
 acarajé – pokrm

Související články 
 cichlida
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 pestřenec
 tilápie
 tlamovec
 vrubozubec

Externí odkazy